Tiopolo peut désigner :
Tiopolo, la localité située dans le département de Kampti au Burkina Faso
Tiopolo, la localité située dans le département de Périgban au Burkina Faso

Homonymie de localités